Ягодина — многозначное имя собственное.

Персоналии 
* Ягодина, Виветта Степановна (род. 1923) — советская фехтовальщица.
 Тимофеева, Галина Александровна (урожд. Ягодина, 1921—1985) — советский детский врач-инфекционист, профессор и ректор Ленинградского педиатрического медицинского института.

Болгария 
 Ягодина — село в Смолянской области.

Россия 
 Ягодина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

Сербия 
 Ягодина — город в Поморавском округе Сербии.
 Ягодина — городское поселение в Поморавском округе Сербии.
 «Ягодина» — стадион в Сербии.
 «Ягодина» — сербский футбольный клуб из Ягодины.
 «Ягодина» — сербский баскетбольный клуб из Ягодины.

См. также 
 Ягода (значения)